Бурата
 Бурата — посёлок в Приютненском районе Калмыкии
 Бурата — река в Приютненском районе Калмыкии и Ремонтненском районе Ростовской области
 Бурата (также Бурата-сала) — река в Приютненском, Целинном, Ики-Бурульском и Яшкульском районах Калмыкии

См. также 
 Буррата (Burrata) — итальянский свежий сыр, относится к семейству сыров моцарелла.